Handbollsligan 2020/2021 var den 87:e säsongen av Sveriges högsta division i handboll på herrsidan.

IK Sävehof blev svenska mästare efter att ha besegrat IFK Skövde i finalen.

Deltagande lag 
15 lag kvalificerade sig för spel i Svenska Handbollsligan 2020/2021 utifrån resultaten i Handbollsligan 2019/2020 och Allsvenskan i handboll för herrar 2019/2020.

Tabeller

Poängtabell

Slutspel
Alla möten spelas i bäst av fem matcher.

Kvartsfinaler

Sävehof - Guif

Ystad - Lugi

Skövde - Alingsås

Malmö - Kristianstad

Semifinaler

Sävehof - Lugi

Skövde - Kristianstad

Final

Sävehof - Skövde 

Sävehof svenska mästare

Kvalspel 

Alla möten spelas i bäst av fem matcher

Önnered - Kungälv

Redbergslid - Amo

Aranäs - Karlskrona

Skytteligan och MEP samt statistik

All star team 
Säsongens All star team presenterades den 17 maj 2021.

Målvakt: Simon Sejr, Lugi HF 

Vänstersex: Henrik Tilsted, IK Sävehof 

Mittsex: Adam Nyfjäll, IFK Kristianstad 

Högersexa: Isak Persson, Lugi HF 

Vänsternio: Eric Johansson, Guif 

Mittnio: Jonathan Edvardsson, IK Sävehof 

Högernio: Andreas Lang, Alingsås HK

Försvar: Kassem Awad, HK Malmö 

MVP: Jonathan Edvardsson, IK Sävehof

Tränare: Michael Apelgren, IK Sävehof

Referenser

Externa länkar 
 

Säsonger av Elitserien i handboll för herrar